Caroline von Sachsen-Coburg-Saalfeld ist der Name folgender Personen:

 Caroline Ulrike Amalie von Sachsen-Coburg-Saalfeld  (1753–1829), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und Dechantin im Kaiserlich freien weltlichen Reichsstift von Gandersheim
 Friederike Caroline von Sachsen-Coburg-Saalfeld  (1735–1791), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach und Bayreuth